Замфірешть () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Галбену.
 Замфірешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Чепарі.
 Замфірешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Котмяна.